Gillie steht für:

 George W. Gillie, US-amerikanischer Politiker
 Gillie Callum, schottischer Tanz

Siehe auch
 Ghillie